Mutnica (rijeka), Hrvatska
Mutnica (Zenica, BiH)
Donja Mutnica, Srbija
Gornja Mutnica, Srbija